Proba de floretă feminin pe echipe la Campionatul Mondial din 2016 s-a desfășurat pe 25–26 iulie la Rio de Janeiro, Brazilia. Faza de calificare au avut loc pe Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx Arena) din cartierul Urca, iar finala s-a ținut pe Arena Carioca (Sala 3) din Parcul Olimpic din Barra.

Medaliați

Rezultate

Faza finală

Prima jumătate

A 2-a jumătate

Meciuri de clasament

Tablou de 5-8

Tablou de 9-16

Clasament final

Referințe
 Țări participante  la Federația Internațională de Scrimă
 Tablouri competiționale  pe fencingworldwide.com

Campionatul Mondial de Scrimă din 2016